Vattuluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vattuluodot (ö i Pieksämäki), Södra Savolax, 
 Vattuluodot (ö i Nyslott), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar